Veselíčko est un toponyme qui peut désigner :

Veselíčko, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Veselíčko, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie